Ворошиловск может означать:

Топоним 

 Ворошиловск — название города Ставрополь Ставропольского края России в 1935—1943 годах.
 Ворошиловск — название города Алчевск Луганской области Украины в 1925—1961 годах.

Суда 
 «Ворошиловск» — советский минный заградитель.

См. также 
 
 Ворошиловград
 
 
 
 

Объекты, названные в честь людей прижизненно
Объекты, названные в честь Климента Ворошилова